

Prénom

Patronyme 

 Don Airey (né en 1948), musicien britannique ;
 Josie Airey (1932-2002), militante irlandaise pour l'aide juridique ;
 Richard Airey (1803-1881), homme politique et militaire britannique.